Zuniga kan syfta på:
 Zuniga – ett släkte av spindlar

Geografi

Spanien 

 Zúñiga (kommun), Navarra, Provincia de Navarra, 
 Zúñiga (kommunhuvudort), Navarra, Provincia de Navarra,